Hendes Majestæt Sonja, Norges Dronning (født Sonja Haraldsen 4. juli 1937 i Oslo) er dronning af Norge.

Biografi

Tidlige liv 
Sonja blev født den 4. juli 1937 i Oslo som datter af manufakturhandler Karl August Haraldsen (1889–1959) og Dagny Haraldsen, f. Ulrichsen (1898–1994). Hun havde tre ældre søskende: Haakon Haraldsen (1921–2016), Gry Henriksen (1924–1971) og Karl Herman Haraldsen (1929–1936). Hun voksede op i bydelen Vinderen i Oslo og tog realskoleeksamen i 1954. Hun uddannede sig i kjole- og dragtsyning ved Oslo yrkesskole. Derefter rejste hun til Schweiz og tog eksamen ved l'École Professionelle des jeunes Filles i Lausanne. Undervisningen omfattede også samfundsfag, regnskab og modetegning. Senere tog hun examen artium som privatist ved Bjørknes Privatskole. Efter at have aflagt eksamen i fagene fransk, engelsk og kunsthistorie ved Universitetet i Oslo blev hun cand.mag.

Ægteskab og børn 
Hun giftede sig med kronprins Harald den 29. august 1968 i Oslo Domkirke, og blev da Kronprinsesse Sonja af Norge. Parret har to børn:
 Märtha Louise af Norge (22. september 1971) – gift 2002 med Ari Behn og har 3 børn.
 Kronprins Haakon af Norge (20. juli 1973) – gift 2001 med Mette-Marit Tjessem Høiby og har 2 børn.

Dronning af Norge 

Da Olav 5. af Norge døde 17. januar 1991, blev hendes mand konge under navnet Harald 5. af Norge, mens hun selv blev dronning, efter at Norge i godt 52 år ikke havde haft nogen dronning.

Personlige interesser

Kunstnerskab 
I 2017 skrev medierne at "Dronning Sonja er eneste kunstner ved gjenåpningen av gamle Permanenten [tilhørende KODE kunstmuseene i Bergen] ... Spørsmålet er: Hva gjør hun der, og holder kunsten mål?"

Titler, prædikater og æresbevisninger

Titler og prædikater 
 4. juli 1937 – 29. august 1968: Frøken Sonja Haraldsen
 29. august 1968 – 17. januar 1991: Hendes Kongelige Højhed Sonja, Norges Kronprinsesse
 17. januar 1991 – nu: Hendes Majestæt Sonja, Norges Dronning

Dekorationer 
 : Ridder af Elefantordenen (R.E.)  (1973)
 : Storkors med kæde af Sankt Olavs Orden (No.St.O.1.*)  (1972) 
 : Ridder af Serafimerordenen (S.Sph.)  (1974)

Afstamning 
Da dronning Sonja tiltrådte som dronning af Norge i 1991, var hun den første dronning af ikke-fyrstelig byrd siden Desideria (dronning 1818-1844-1860).

Dronning Sonjas afstamning fra nogle norske (og danske) konger 
Allerede i forlængelse af annonceringen af forlovelsen mellem Sonja Haraldsen og kronprins Harald blev der foretaget en række undersøgelser af den kommende kronprinsesses slægtshistorie, og disse undersøgelser viste, at Sonja Haraldsen faktisk var efterkommer af en række af middelalderens og vikingetidens norske konger.

En af de anelinjer, gennem hvilken Sonja nedstammer fra nogle af de tidligere konger, tager sig således ud:

Eksempel på slægtslinje mellem dronning Sonja og tidligere norske og danske konger
 Harald, danernes konge (- 754 -)
 N.N.
 Harald Klak, konge af Danmark og Viken (812 – 813, 819 – 823 & 826 – 827)
 Thyrni Haraldsdatter
 Ragnhild Sigurdsdatter, d. ca. 858
 Harald Hårfager, ca. 850-931/32, 1. konge af Norge
 Olav Geirstadalv Haraldsson, d. 934, konge af Vingulmark og senere af Østlandet
 Tryggve Olavsson, d. 963, konge af Viken
 Astrid Tryggvesdatter, - 996 -
 Ragnhild Erlingsdatter
 Tora Torbergsdatter, - 1048 -
 Olav Kyrre, ca. 1050-1093, konge af Norge
 Magnus Barfod, 1073-1103, konge af Norge
 Harald Gille, ca. 1103-1136, konge af Norge
 Sigurd Munn, d. 1155, konge af Norge
 Sverre Sigurdsson, d. 1202, konge af Norge
 Håkon 3., ca. 1180-1204, konge af Norge
 Håkon 4. Håkonsson, 1204-1263, konge af Norge
 Cecilía Hákonardóttir, 1222-1248
 Sigrid Gregoriusdatter Stovreim, 1243-1304
 Eyvor Gautesdatter Talgje, 1265-1328
 Ivar Ogmundsson Rova, d. 1350
 Cecilia, d. 1345
 Ogmund Torleivsson Hybbestad (fra Vrålstad), d. 1370
 Torer Ogmundson
 Tøris (Turid), d. 1454
 Torbjørn Hallvardsen Roalstad, d. 1506
 Halvard Torbjørnson Roaldstad, d. 1554
 Torbjørn Halvardsen Vrålstad, d. 1566
 Aslaug Torbjørnsdatter Vrålstad, d. 1606
 Torbjørn Jørgensøn Vrålstad, ca. 1584-1667
 Kari Torbjørnsdotter Vrålstad, d. 1659
 Karen Pedersdatter Finneid, 1659-1740
 Aslaug Jørgensdatter Bø, d. 1741
 Kari Pedersdatter Naas, 1722-1811
 Jon Gundersen Hølen, f. 1753
 Anne Jonsdatter Hølen, 1780-1870
 Harald Gundersen Olsbrygge, 1823-1873
 Halvor Haraldsen Olsbrygge, 1854-1931
 Karl August Haraldsen, 1889-1959
 Dronning Sonja, f. 1937
En del af disse slægtsforbindelser anses ofte i vore dage som tvivlsomme eller legendariske og skal nok mere ses som en "traditionel" udlægning af slægtsforholdene end som egentlige historisk dokumenterede sandheder.

Anetavle

Se også 
 Norges historie
 Det norske kongehus

Noter

Litteratur

Eksterne links 

 Dronning Sonja på det norske kongehus' officielle hjemmeside

Dronninger af Norge
Ikke-regerende dronninger
Personer fra Oslo
Elefantriddere
Riddere af Dannebrog
Riddere af Serafimerordenen
Storkors med kæde af Sankt Olavs Orden